Kaltbrunn ist der Name folgender Orte:

 Kaltbrunn SG, Gemeinde im Wahlkreis See-Gaster, Kanton St. Gallen
 Kaltbrunn (Allensbach), Gemeindeteil und Dorf der Gemeinde Allensbach, Landkreis Konstanz, Baden-Württemberg
 Kaltbrunn (Schnaitsee), Einöde der Gemeinde Schnaitsee, Landkreis Traunstein, Bayern 
 Kaltbrunn (Schenkenzell), Gemeindeteil der Gemeinde Schenkenzell, Landkreis Rottweil, Baden-Württemberg, mit dem Weiler Kaltbrunn (Tal)

 Kaltbrunn (Gemeinde Wartberg), Ortsteil in der Gemeinde Wartberg an der Krems, Bezirk Kirchdorf, Oberösterreich

Siehe auch:
 Kaltenbrunn